Centro-Oeste (Goiânia) — bairro

Regiões 
 Região Centro-Oeste do Brasil
 Região Centro-Oeste (Burquina Fasso)
 Região Centro-Oeste dos Estados Unidos
 Centro-Oeste (Nepal)
 Região Centro-Oeste da Nigéria
 Região Centro-Oeste da Venezuela<noinclude>

Desambiguações de topônimos